Bogdanow - ros. Богданов - jedno z popularniejszych nazwisk rosyjskich. Forma żeńska Bogdanowa.

 Aleksandr Bogdanow - lekarz i filozof rosyjski
 Andriej Bogdanow – rosyjski polityk
 Michaił Bogdanow - radziecki wojskowy (kombrig), szef oddziału artylerii w sztabie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji pod koniec II wojny światowej
 Paweł Bogdanow - radziecki wojskowy (generał major), szef kontrwywiadu w 1 Rosyjskiej Brygadzie Narodowej SS podczas II wojny światowej
 Piotr Bogdanow – radziecki działacz państwowy, inżynier
 Siemion Bogdanow - radziecki wojskowy, marszałek, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego

Rosyjskie nazwiska